Die Bezirksliga Gera 1976/77 war die 25. Spielzeit der Bezirksliga Gera des Deutschen Fußball-Verbandes.

Die BSG Wismut Gera II wurde zum dritten Male in Folge Bezirksmeister. Da zweite Mannschaften nicht mehr in der DDR-Liga spielen durften, konnte die Mannschaft auch trotz Aufstieges der I. Mannschaft in die DDR-Oberliga den Titel zum wiederholten Male nicht für einen Aufstieg nutzen.
Für den Aufstieg zur DDR-Liga qualifizierte sich die zweitplatzierte SG Dynamo Gera.

In die untergeordneten Bezirksklassen stiegen die BSG Motor Saalfeld, der Vorjahresaufsteiger SG Franken Wurzbach und die BSG Stahl Maxhütte ab.

Zur Folgesaison stiegen die BSG Motor Zeulenroda, die BSG Chemie Jena (mit dem Rekordergebnis von 63:1 Punkten) und Vorjahresabsteiger BSG Fortschritt Pößneck auf. In einer Aufstiegsrunde konnte sich die BSG Wismut Berga einen zusätzlichen Platz sichern.

Abschlusstabelle 

|}

Umbenennung: BSG Stahl Eisenberg in BSG Möbelkombinat Eisenberg

Literatur 
 

1976
Fußballsaison 1976/77